Ori ist der Name von:
 Ori Kaplan (* 1969), israelischer Jazz-Altsaxophonist
 Ori Kobo (* 1997), israelischer Schachspieler
 Ori Orr (* 1939), israelischer General und Politiker
 Ori Yaniv (* 1982), israelischer Schauspieler

Ori steht für:
 Alternativschreibweise für Orhi, Berg in den Pyrenäen
 Ori Valtou, griechisches Gebirge
 Organisation des Révolutionnaires Internationalistes, Terrorgruppe um Ilich Ramírez Sánchez (bekannt als Carlos)
 Orion (Sternbild)
 Orientierungsfahrt im Motorsport

 Ori (Mythologie), Gottheit (Orisha) der Religion der Yoruba
 einer der 13 Zwerge in JRR Tolkiens Roman Der Hobbit, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Zwerge
 außerirdische Rasse in der SciFi-Fernsehserie Stargate, siehe Stargate – Kommando SG-1 #Ori
 Ori-Videospielreihe:
 Ori and the Blind Forest (2015)
 Ori and the Will of the Wisps (2020)

ori steht für:
 Oriya (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

ORI steht für:
 Port Lions Airport (IATA-Code), Flugplatz von Port Lions, Kodiak Island Borough, Alaska
 Origin of Replication („Replikationsursprung“)

Siehe auch:
 ORY, Orry, Uri (Begriffsklärung)

Abkürzung